Парламентские выборы в Белизе прошли 7 марта 2012 года одновременно с местными выборами. На них избирался 31 депутат Палаты представителей. 

В результате Объединенной демократической партии по руководством Дина Барроу удалось сохранить небольшое большинство 17-14 в парламенте, хотя партия потеряла 8 мест. В соответствии с Конституцией Белиза члены Сената, верхней палаты Национального собрания, были назначены генерал-губернатором после создания правительства, сформированного Объединенной демократической партией.

Результаты

Примечания 

Белиз
Выборы в Белизе
2012 год в Белизе
Март 2012 года